Jobson ist der Familienname folgender Personen:

 Dickie Jobson (1941–2008), jamaikanischer Filmemacher und Künstleragent
 Eddie Jobson (* 1955), britischer Keyboarder und Geiger
 Margaret Jobson (* 1955), jamaikanische Diplomatin

 Rosalie Jobson (1886–1963), britische Ärztin, siehe Women’s Hospital Corps